Causa de muerte puede referirse a:
En medicina forense, la causa de muerte es el motivo que produce un fallecimiento.
La expresión latina mortis causa, empleada en derecho para referirse a los actos que se producen o tienen efecto a causa de la muerte de una persona.
En Derecho, sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir propiedad por mortis causa.
En música, a Cause Of Death, el segundo disco de la banda de death metal Obituary.